Манни́но () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1939) — итальянский политик.
  (род. 1970) — итальянский футбольный тренер.
  (род. 1988) — итальянский актёр.
  (род. 1970) — итальянская актриса.
 Маннино, Франко (1924—2005) — итальянский композитор, дирижёр, пианист, оперный режиссёр и драматург.